Die Unterwasser-Rugby-Europameisterschaft findet seit 1978 statt, erstmals in Malmö (Schweden). Damals gewannen die dänischen Herren vor Schweden und Deutschland. Damen nahmen an dem Turnier noch nicht teil. Gastgeber der letzten EM war 2022 Stavanger.

Die amtierenden Europameister sind die norwegischen Damen und die deutschen Herren.

Europameisterschaften Männer

Medaillenspiegel

Teilnehmende Nationen

Europameisterschaften Frauen

Medaillenspiegel

Teilnehmende Nationen

Siehe auch 
 Unterwasser-Rugby-Europameisterschaft 2005
 Unterwasser-Rugby
 Unterwasser-Rugby-Weltmeisterschaft
 Deutsche Unterwasser-Rugby-Meisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite der "8th European Championships of Underwater Rugby 2005" in Helsinki - englisch/suomeksi
 Offizielle Seite der "9th CMAS Underwater Rugby European Championship 2010" in Florenz - englisch

Europameisterschaft
Europameisterschaft
Erstveranstaltung 1978